USS Wahoo, ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la armada estadounidense, el nombre, hace referencia al pez:

 el , submarino de clase Gato, muy activo durante la Segunda Guerra Mundial;
 el , submarino de clase Tench cancelado antes de que su quilla fuera puesta en grada;
 el , submarino de clase Tench cancelado antes de ser botado;
 el , submarino de clase Tang, que sirvió durante la Guerra Fría; o
 el USS Wahoo (SSN-806), futuro submarino de la clase Virginia.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos